Торо () — восточно-африканское государство, существовавшее с XIX века по 1967 год и восстановленное в 1993 году. Территория Торо позднее вошла в состав Уганды. Одно из пяти традиционных королевств, расположенных в пределах границ Уганды.

Люди, проживающие в западной части Уганды (район межозёрья), относятся к народу Торо, и принадлежат группе банту, их язык также называется Торо. Численность их составляет около 898 тысяч человек.

Первоначально Торо включало районы Бундибуджио, Кабароле, Камвенге, Касесе и Кьенджоджо, которые являются частью западного региона Уганды. Однако, после восстановления статуса королевства в 1993 году, районы Бундибугё и Касее не являются частью Торо. В своем первоначальном состоянии Торо граничило с Демократической Республикой Конго на западе , Буньоро-Китара на севере, с угандийским королевством Буганда на востоке и с угандийским королевством Нколе на юге.

Официальный язык — английский. Также используются языки банту.

История 
Королевство Торо было частью большой империи Китары, под властью династии Бабито, которая восходит к XVI веку. Устная история гласит, что в 1830 году принц Омукама Кабойо Олими I, старший сын короля королевства Буньоро Омукамы Буньоро Ньямутукуры Кюбамбе III, аннексировал южную провинцию королевства своего отца, отделился и основал собственное независимое королевство и объявил себя королем этой земли, известной как Торо.

С середины XIX века Торо находилось в зависимости от Буганды. В 1876 году было поглощено королевством Буньоро-Китара, однако в 1891 году, вновь подтвердило свою независимость. В конце 1880-х годов король Буньоро Кабарега временно отвоевал Торо. Принц Торо бежал и был восстановлен на трон Торо британскими колонизаторами в 1890-х годах в обмен на лояльность, снижение налогов и уступку прав на добычу минералов и лесные богатства британским компаниям. С 1900 года территория королевства Торо вошла в английский протекторат Уганда. В колониальные времена королевство Торо было подчинено африканским местным правительствам.

В 1967 году правительством Уганды монархия Торо была отменена, но уже в 1993 году при президенте Уганды Мусевени вновь восстановлена. В настоящее время пять королевств Уганды (Буганда, Торо, Буньоро, Бусога, Рвензуруру) представляют собой параллельную административную систему, распространяющуюся на южные и центральные территории Уганды, населенные народами банту. Королевства имеют права культурных автономий.

Нынешний король (Омукама Торо) — Рукиди IV.

Парламент Королевства Торо называется рурукато. Премьер-министр носит имя омухикирва. После восстановления Королевства в 1993 году ни одно из этих учреждений не имеет реальной власти. Королевство Торо стремится к автономии и превращению Уганды в федерацию.

Примечания

Литература 
 Африка: энциклопедический справочник. Т.2. Москва. «Советская энциклопедия». 1987. — 671с. с.464.

Ссылки 
 Королевство Торо
 Гимн королевства Торо
 Торо

Королевства Уганды
История Уганды
Исторические государства Африки
Появились в 1830 году
Торо